Zijemlje (Federacja Bośni i Hercegowiny) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w mieście Mostar
 Zijemlje (Republika Serbska) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, siedziba gminy Istočni Mostar